Кветной — фамилия:
 Кветной, Игорь Моисеевич (род. 1948) — советский и российский учёный-медик.
 Кветной, Лев Матвеевич (род. 1966) — предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».